PVP může znamenat:
 Pohár vítězů pohárů – fotbalová soutěž
 hráč proti hráči (PvP) – herní režim počítačových her
 polyvinylpyrrolidon – polymer
 princip virtuálních prací – způsob výpočtu sil a deformací na konstrukcích